Бородатые агамы, бородатые ящерицы или амфиболурусы () — род ящериц из семейства агамовых, обитающий в Австралии.

Описание 
Общая длина представителей рода достигает 13—15 см. Цвет кожи сероватый или коричневатый, оливковый с зеленоватым оттенком. У большинства видов на спине есть светлые полосы или тёмные пятна. Присутствуют гребни в виде нескольких полос, которые состоят из крупной чешуи — они тянутся от затылка к хвосту. Эта чешуя обычно колючая и направлена к голове. Конечности и хвост длинные. Имеются до 11 бедренных и 1—3 преанальных пор с каждой стороны туловища.

Образ жизни 
Предпочитают лесную местность в умеренных и полузасушливых районах, речную растительность тропиков. Значительную часть времени проводят на деревьях, прячась на стволах и среди ветвей.

Размножение 
Это яйцекладущие ящерицы. Самки откладывают до 10 яиц.

Распространение 
Являются эндемиками Австралии.

Классификация 
На июль 2018 года в род включают 4 вида:

Примечания

Литература 
 Wagler, 1830 : Natürliches System der Amphibien : mit vorangehender Classification der Säugethiere und Vögel : ein Beitrag zur vergleichenden Zoologie. München p. 354.
 Wilson S, Swan G (2011). A Complete Guide to Reptiles of Australia. Sydney, Auckland, London, Cape Town: New Holland Publishers. 558 pp. .

Агамовые
Эндемики Австралии